

Personen
Christiaan Bernhard Tilanus, 1796-1883, Nederlands medicus
Jan Willem Reinier Tilanus, 1823-1914, Nederlands medicus
Liede Tilanus, 1871-1953, Nederlands SDAP-politica, socialiste en feministe
Hendrik Willem Tilanus, 1884-1966, Nederlands CHU-politicus
Arnold Tilanus, 1910-1996, Nederlands CHU-politicus

Bedrijf
Jansen & Tilanus, 1874-1981, Nederlandse textielbedrijf.